Mike har flere betydninger:
 Mikrofon - hyppigt anvendt på dansk for mikrofon
 Mike er et drengenavn, der er en engelsk afledning af bl.a. Michael, Mikael og Macauley.

Se også
 Mikey

Drengenavne